Bexte ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Bexte (1947–2011), deutscher Grafikdesigner 
 Bettina Bexte (* 1964), deutsche Illustratorin und Cartoonistin
 Peter Bexte (* 1954), deutscher Autor, Kunst- und Medienwissenschaftler; Inhaber des Lehrstuhls für Ästhetik an der Kunsthochschule für Medien Köln